Christian Giménez ist der Name folgender Personen:

* Christian Giménez (Fußballspieler, 1974) (* 1974), argentinischer Fußballspieler
 Christian Giménez (Fußballspieler, 1981) (Chaco; * 1981), argentinischer Fußballspieler